Krzysztof Lewenstein
 Maciej Lewenstein
 Me’ir-Dawid Lewenstein